Digimon World Online és un proper videojoc per la PlayStation 3, suposadament anunciat per Bandai i basat en la sèrie d'animació Digimon. Durant el seu anunci no se sap qui el desenvolupa, el videojoc va ser llistat en diverses webs de títols anunciats.

Com el títol diu, aquest videojoc serà un MMORPG similar al nou Dragon Ball Online, que és un videojoc també publicat per Bandai i basat en un altre anime de Toei Animation, hi ha l'evidència del suport d'aquest anunci. Una altra evidència de què Namco Bandai llança alguns videojocs per PlayStation 3 i que en llança exclusivament per aquesta consola són el Ridge Racer 7, Time Crisis 4 i Tekken 6.

Enllaços externs 
 GamesMania 
 GotPS3 
 HKDMC 
 PS3Arena 
 PSP-Touch
 SkyRock
 WebPlay 

Videojocs per a PlayStation 3